Будинок (мультфільм, 1974) — грузинський радянський мультфільм.
 Будинок (фільм, 1977) — японський комедійний фільм жахів.
 Будинок (фільм, 1986) — американський комедійний фільм жахів.
 Будинок 2 — американський комедійний фільм жахів 1987 року.
 Будинок 3: Шоу жахів — американський фільм жахів 1989 року.
 Будинок 4 — американський трилер 1992 року.
 Будинок (фільм, 2008) — американський фільм жахів.